Mad Love (sitcom), produzido em 2011
 Mad Love (álbum), gravado por JoJo
 Mad Love (canção), gravada por Sean Paul e David Ghetta